La temporada 1940 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol amateur y profesional, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante 1940.

Torneos locales

Asociación Central de Fútbol de Chile

Primera División de la Serie A de la Asociación Central de Fútbol de Chile

Primera División de la Serie B de la Asociación Central de Fútbol de Chile

Campeonato de Apertura de la Asociación Central de Fútbol de Chile

Campeonato Provincial de Fútbol Amateur de Santiago

Asociación Porteña de Fútbol Profesional

Enlaces externos 
 Sitio web oficial ANFP
  The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF)

Temporadas del fútbol chileno